Аэрофло́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Аэрофлотская улица — улица в Москве.
 Аэрофлотская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Аэрофлотская улица — улица в Харькове.